Elizabeth Taylor peut désigner :
 Elizabeth Taylor (1932-2011), actrice britannico-américaine ;
 Elizabeth Taylor (1912-1975), écrivain britannique, romancière et auteur de nouvelles, moins connue en France ;
 Elizabeth Taylor (1916-1977), athlète canadienne.

Voir aussi 
 Elizabeth Atwood Taylor, écrivain américaine, auteur de romans policiers.